Antoni Gałecki – calciatore
 Franciszek Zygmunt Gałecki – starosta
 Franciszek Gałecki – starosta
 Ignacy Gałecki – starosta

 Johnny Galecki – attore